Duiker (beroep), iemand die al of niet met daartoe geëigende apparatuur duikt in meer, zee of oceaan
Duiker (persoon), iemand die de duiksport beoefent
Duiker (waterbouwkunde), een koker die watergangen met elkaar verbindt, vaak gelegen in wegen en toegangsdammen
Duikers (vogels) (Gaviidae), een orde en familie van watervogels (ook enkele eendachtigen (Anatidae) hebben de naam 'duiker')
Duikers (zoogdieren) (Cephalophinae), een onderfamilie van antilopen
Duiker (molen), een molenwiek waarop het zeil op een bepaalde manier is aangebracht
 De duiker (Luik), een standbeeld in Luik

Persoon:
Jan Duiker, Nederlands architect